Toponímia:
 Torroja del Priorat, municipi de la comarca del Priorat 
 Caseta del Torroja, mas al municipi de Duesaigües a la comarca del Baix Camp 
 Punta de la Torroja, muntanya entre la Sénia (Montsià) i Vall-de-roures (Matarranya)
 Serra de Torroja, serra al municipi de la Granadella a la comarca de les Garrigues 
 Biografies:
 Ana Torroja (Madrid, 1959) cantant i compositora espanyola 
 Arnau de Torroja (Solsona, ~1122 - Verona, 1184), cavaller de l'orde del Temple 
 Guillem de Torroja (? - Tarragona, 1174), bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona
 Bernat Torroja i Ortega (Reus, 1817-1908), polític i advocat català 
 Eduardo Torroja Miret (Madrid, 1899 - 1961), primer marquès de Torroja 
 Ramon Torroja Valls (Barcelona, 1894 - 1960), mestre i pedagog català
 Román Torroja Quinzà (Reus 1852 - l'Havana 1896), militar català